Cañoncito (o Canoncito) è il nome di diverse località situate nel Nuovo Messico (Stati Uniti d'America):

Cañoncito (contea di Bernalillo)
Canoncito (contea di Mora)
Cañoncito (contea di Rio Arriba)
Canoncito (contea di San Miguel)
Cañoncito (contea di Santa Fe)
Cañoncito (contea di Taos)